Младенец Иисус — Иисус Христос в младенческом возрасте.
  (Божественный Младенец) — художественное изображение Христа во младенчестве, — чаще всего сидящим на коленях у Богоматери.
 Младенец Иисус (Рождество) — во многих странах даритель рождественских подарков детям (как Сан-Никола или Санта-Клаус).

См. также 
 Богоматеринство

Иисус Христос
Богородица